Інос () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Джон III Інос (. 1962) — популярний американський кіноактор.
 Ілой Інос (1949—2015) — американський політичний діяч, губернатор Північних Маріанських островів.
 Мірей Інос (. 1975) — американська телевізійна акторка.